Гли́няная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Глиняная улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Глиняная улица — улица в Одессе.